Lobos peut désigner :
 Loups en espagnol.

Patronyme 

 Carlos Lobos (1997-), footballeur chilien ;
 Frank Lobos (1976-), footballeur chilien ;
 
 Yamna Lobos (1948-1988), danseuse chilienne.

Toponyme 

 
 Lobos est une ville d'Argentine ;
 Lobos est un partido de la province de Buenos Aires fondée en 1864 dont la capitale est Lobos ;
 Los Lobos, petite île des Canaries
 Réserve d'État de Point Lobos, une réserve naturelle située dans l'État de Californie, à l’ouest des États-Unis.

Divers 
 Club Deportivo Once Lobos, un club de football salvadorien ;
 Lobos de la BUAP, un club de football mexicain basé à Puebla ;
 Lobos du Nouveau-Mexique, un club omnisports universitaire de l'Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque au Nouveau-Mexique ;
 Los Lobos, groupe rock à la fois mexicain (chicanos) et américain.

Voir aussi 
 
Patronyme chilien